Krysiaki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Krysiaki, un village dans la voïvodie de Łódź
 Krysiaki, un village dans la voïvodie de Mazovie